Moçambola (2010) była 35. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Mozambiku. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Ferroviário Maputo. Nowym mistrzem Mozambiku został zespół Liga Muçulmana.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Moçambola

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mozambiku
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce